Ciepły ist der Name von

 Olgierd Ciepły (1936–2007), polnischer Hammerwerfer
 Teresa Ciepły (1937–2006), polnische Sprinterin